Бурка — поширене прізвище. Зустрічається серед представників германських народів, балтів, а також слов'ян, особливо серед українців.

Відомі носії українці 
 Бурка Віктор Павлович (1966—2015) — старший солдат батальйону ім. Кульчицького, учасник російсько-української війни.
 Бурка Геннадій Федорович — член ГО «Запорізька регіональна фармацевтична асоціація», заслужений працівник охорони здоров'я України.
 Бурка Микола Лук'янович (1917—1973) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу (1943).
 Бурка Михайло Йосипович (1914—1988) — український радянський державний діяч, голова виконавчого комітету Київської міськради у 1963—1968 роках.

Відомі носії в світі 
 Гелет Бурка ( 1986) — ефіопська бігунка на середні дистанції.
  (уроджена Денбі; 1921—2016) — канадська фігуристка й тренер, дружина Яна Бурки
 Петра Бурка ( 1946) — канадська фігуристка, бронзовий призер Олімпійських ігор 1964 року, дочка Яна Бурки.
 Сильвія Бурка ( 1954) — канадська ковзанярка і велогонщиця.
  (1924—2009) — канадський живописець чеського походження

Примітки